za druge pomene glej Koprivica (razločitev)

Koprivica je priimek več znanih oseb:

 Danilo Koprivica (1903—1943), četniški komandant
 Vasilije Koprivica (1919—1943), partizan in narodni heroj Jugoslavije 
glej tudi Kopriva, Koprivšek, Koprivec, Koprivnik in Koprivnica